Бекузаров, Бек-Узаров:
 Бек-Узаров, Михаил Георгиевич (1889—1964) — ротмистр Текинского конного полка, герой Первой мировой войны.
 Бекузаров, Алик Ахполатович (1954) — советский и российский тренер по дзюдо.
 Бекузаров, Руслан Камбулатович (1927—2001) — советский и российский сельскохозяйственный деятель. Герой Социалистического Труда.

 Бекузарова, Орзета Алихановна (1934—2007) — советская и российская актриса театра, режиссёр, педагог.
 Бекузарова, Сарра Абрамовна (1937—2021) — советский и российский селекционер.